

Geografia
Polonia
 Jabłonna – comune del Voivodato di Lublino
 Jabłonna – comune del Voivodato della Masovia
 Jabłonna Lacka – comune del Voivodato della Masovia

Repubblica Ceca
Jablonná – comune della Boemia Centrale